Il doppio femminile del China Open 2013 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2013.

Ekaterina Makarova e Elena Vesnina erano le detentrici in carica ma la Makarova è assente per infortunio e quindi Vesnina ha partecipato con Marina Eraković; che si sono ritirate senza scendere in campo e così sostituite da una coppia "alternative".

Cara Black e Sania Mirza hanno sconfitto in finale Vera Duševina e Arantxa Parra Santonja per 6-2, 6-2.

Teste di serie
Le prime quattro teste di serie ricevono un bye per il secondo turno.

 Sara Errani /  Roberta Vinci (semifinale)
 Hsieh Su-wei /  Peng Shuai (semifinale)
 Ashleigh Barty /  Casey Dellacqua (secondo turno)
 Jelena Janković /  Katarina Srebotnik (secondo turno)

  Anna-Lena Grönefeld /  Květa Peschke (primo turno)
  Raquel Kops-Jones /  Abigail Spears (quarti di finale)
  Marina Eraković /  Elena Vesnina (ritirate)
  Cara Black /  Sania Mirza (campionesse)

Wildcard
 
  Svetlana Kuznecova /  Samantha Stosur (primo turno)
  Jaroslava Švedova /  Zhang Shuai (primo turno)

  Sun Ziyue /  Zhang Yuxuan (primo turno)
  Serena Williams /  Venus Williams (primo turno)

Tabellone

Fase Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni
 

WTA Tour 2013
China Open 2013